Sommer-OL 2008, officielt kendt som De 29. olympiske lege, blev afholdt fra 8. august 2008 til 24. august 2008 med åbningsceremoni klokken 08:08:08 pm CST (14:08:08 dansk tid) på Beijing National Stadium i Beijing, Folkerepublikken Kina. Nogle sportsgrene vil blive afholdt uden for Beijing, navnlig fodbold (i Qinhuangdao, Shanghai, Shenyang og Tianjin), hestesport (i Hong Kong) og sejlsport (i Qingdao). Sommer-OL 2008 var den tredje der blev holdt under jurisdiktion af to forskellige NOK'er (Hong Kong og fastlands-Kina dyster hver for sig).

De olympiske lege blev givet til Beijing, Kina efter en afstemning i International Olympic Committee (IOC) 13. juli 2001. Legenes officielle logo, navngivet Dansende Beijing, forestiller en kalligrafisk karakter jīng (京, betydende hovedstad), med reference til værtsbyen. Maskotterne for Beijing 2008 er de fem Fuwa, der hver repræsenterer en farve i olympisk ringe. Det olympiske slogan, Én Verden, Én Drøm, appellerer til verden om at forene sig i den olympiske ånd. Atleter konkurrerede i 302 forskellige discipliner i 28 sportsgrene, bare én disciplin mere end der var på programmet under Sommer-OL 2004. Flere nye nationale olympiske komiteer (NOK'er) er også blevet anerkendt af IOC.

Folkerepublikken Kinas regering har markedsført legene for at fremhæve Kinas fremkomst på verdensscenen., midt i problemer om miljø og menneskerettighedsovertrædelser, specielt i Tibet. Der har været bekymringer om, at lande vil boykotte legene i protest mod Kinas handlinger i Tibet. Tidligere i 2007 udtalte den tidligere IOC-præsident Juan Antonio Samaranch, at han troede, at Beijing-legene ville blive de bedste i legenes historie.

Valg af værtsby 

Beijing blev valgt som værtsby 13. juli 2001 under den 112. IOC-session i Moskva, hvor byen slog Toronto, Paris, Istanbul og Osaka. Før sessionen havde fem andre byer (Bangkok, Cairo, Havana, Kuala Lumpur og Sevilla) lagt billet ind hos IOC, men de blev siet fra i år 2000. Stemmerne blev afgivet som følger:

Efter første runde havde Beijing et komfortabelt forspring til de fire andre kandidater. Osaka fik kun seks stemmer og blev elimineret. I anden runde blev Beijing støttet af et absolut flertal af stemmerne, hvilket eliminerede nødvendigheden af flere afstemningsrunder.

Efter at have vundet afstemningen deklarerede vicestatsministeren af Folkerepublikken Kina Li Lanqing (17. august 2001): "Sejren ved afstemningen om Sommer-OL 2008 er et eksempel på den internationale anerkendelse af Kinas sociale stabilitet, økonomiske fremgang og det kinesiske folks sunde liv." Tidligere havde Beijing afgivet bud for at afholde Sommer-OL 2000. Byen førte de tre første runder, men tabte i sidste ende til Sydney i den sidste runde i 1993.

Sportsgrene 
Programmet for legene i Beijing 2008 ligner ret meget programmet for legene i Athen i 2004. Man kunne i 2008 se 28 sportsgrene som i 2004, og 302 discipliner indenfor disse sportsgrene (165 for mænd, 127 for kvinder og 10 blandede), hvilket er én mere samlet set end i Athen.

Samlet set blev ni nye discipliner afholdt, hvilket inkluderede to fra den nye disciplin BMX, der er en del af cyklingen. Kvinderne konkurrerede indenfor 3000 meter forhindringsløb for første gang. Marathonsvømning for mænd og kvinder over en distance på 10 km blev desuden tilføjet til svømmedisciplinerne. Holdkonkurrencerne (mænd og kvinder) indenfor bordtennis erstattede doublekonkurrencerne. Ved fægtning erstattede kvindernes holdkonkurrencer indenfor fleuret og sabel mændenes og kvindernes holdkonkurrencer indenfor hhv. fleuret og kårde.

I midten af 2006 holdt computerspillere møder med den kinesiske regering i håbet om tilladelsen til at computerspil blev en demonstrationssport til legene. Demonstrationsbegivenheder er ikke blevet afholdt ved noget olympisk lege (sommer og vinter) siden 1992.

Den 7. august 2006, én dag før 2-året til de olympiske lege, frigav Beijing tilrettelæggelseskomitén piktogrammer for de 35 olympiske sportsgrene. Hver piktogram er designet således at folk verden rundt kan identificere de olympiske leges mange sportsgrene. Dette sæt af ikoner er navngivet seglskriftens skønhed (en: the beauty of seal characters), begrundet i udformningen af de enkelte piktogrammer, så de ligner den traditionelle kinesiske seglskrift.

Der blev dystet i de følgende sportsgrene under legene. De olympiske vandsportsgrene var blevet opdelt i udspring, svømning, synkronsvømning og vandpolo. I parentes er de discipliner, som der bliver konkurreret i inden for de forskellige sportsgrene.

| width="25%" align="left" valign="top" |
  Atletik (47)
  Badminton (5)
  Baseball (1)
  Basketball (2)
  Boksning (11)
  Bordtennis (4)
  Brydning (18)
  Bueskydning (4)
| width="25%" align="left" valign="top" |
  Cykling (18)
  Fodbold (2)
  Fægtning (10)
  Gymnastik (18)
  Hestesport (6)
  Hockey (2)
  Håndbold (2)
  Judo (14)
| width="25%" align="left" valign="top" |
  Kano og kajak (16)
  Moderne femkamp (2)
  Roning (14)
  Sejlsport (11)
  Skydning (15)
  Softball (1)
  Svømning (34)
  Synkronsvømning (2)
| width="25%" align="left" valign="top" |
  Taekwondo (8)
  Tennis (4)
  Triatlon (2)
  Udspring (8)
  Vandpolo (2)
  Volleyball (4)
  Vægtløftning (15)

(Bemærk, at de anvendte piktogrammer af rettighedsmæssige årsager ikke er de officielle for legene i 2008, men derimod generelle piktogrammer.)

Deltagerlande 

I 2008 deltog 204 ud af de 205 medlemmer af den olympiske familie med tre debutanter: Marshalløerne (5 deltagere), Montenegro (17) og Tuvalu (3). Serbien har efter Montenegros løsrivelse overtaget Serbien og Montenegros plads. Kosovo stillede ikke op, da de ikke havde en olympisk komité.

Nord- og Sydkorea forsøgte at opstille ét koreansk hold, men grundet uenighed strandede den idé. Den irakiske regering blandede sig for meget i deres olympiske hold hvilket medførte at Irak i en lille måned ikke var inviteret. Efter irakiske løfter om mindre statsstyring blev Irak inviteret igen. Brunei tilmeldte sig ikke da deres kuglestøder var skadet.

Lige siden 1984 har taiwanske atleter deltaget i de olympiske lege som "Kinesiske Taipei" (TPE)  under "Kinesisk Taipei Olympisk Flag" i stedet for deres nationalflag og brugt en anden hymne end Taiwans nationalhymne ved guldmedaljeceremonien. Taiwans deltagelse i Beijing-2008 har været i fare grundet uenighed om holdets navn på kinesisk og om Taiwans delegation ved åbningsceremonien skulle marchere ind sammen Hong Kong (der kæmper under eget flag selvom Hong Kong ikke er en selvstændig nation). Tilskuere må hverken vise Taiwans flag inden for eller uden for stadionerne

Medaljeoversigt

Danske medaljer (endelige resultat)

Kalender 
Konkurrencerne ved sommer-OL 2008 blev afviklet som skemaet angiver:

Doping-sager 
Den nordkoreanske skytte Kim Jong-su fik frataget sin sølv- og bronzemedalje, fordi han havde brugt propranolol til at kontrollere rystelser.

Den ukrainske syvkæmper Ljudmila Blonska fik frataget sin sølvmedalje, fordi hun havde taget anabolske steroider; metyltestosteron.

Hviderusserne Vadim Devjatovskij og Ivan Tsikhan fik frataget henholdsvis sølv- og bronzemedalje i hammerkast, fordi de havde taget anabolske steroider; testosteron.

Nordmanden Tony André Hansen fik frataget sin bronzemedalje, fordi han havde givet sin hest Camiro capsaicin så den ikke kunne mærke ledsmerter. De tre resterende norske ryttere mistede ligeledes deres bronzemedaljer da det var en holdsport.

Det blev. d. 28. april 2009 offentliggjort, at 6 atleter blev testet positive for doping-stoffet CERA under OL i Beijing.
Dette kom frem, efter IOC efteranalyserede 847 prøver fra OL. Udøverenes navne er endnu ukendt, men der er tale om udøvere fra følgende udholdenhedssportsgrene: cykling, roning, svømning og atletik.

Den græske trespringer Pigi Devetzi blev 17. november 2016 af IOC frataget sin bronzemedalje, efter at nye analyser har afsløret hendes brug af det forbudte stof tanozolol.

Se også 
 Danmark ved sommer-OL 2008
 Sommer-PL 2008
 Sommer-OL

Fodnoter